Antique peut désigner :
ce qui est en rapport avec l'Antiquité ;
Antique, un duo de musique pop grec, dans lequel a commencé Elena Paparizou
 En typographie,  Antique, une famille de caractères typographiques dans la classification Thibaudeau, équivarent à la linéale de la classification Vox-Atypi : caractère sans empattement. Il ne faut pas confondre avec Antiqua, désignant (principalement en Allemagne) les caractères de type « latin » traditionnel, par opposition aux Fraktur ou caractères « gothiques ».

Toponyme 

Antique, une province des Philippines

Titres 

 Antique, le premier EP du groupe de rock japonais Mucc, sorti en 1999.
 Antique, un film sud-coréen réalisé par Min Gyoo-dong, sorti en 2008.

Voir aussi